Dafa kan syfta på följande:
 Dafa (djur), ett släkte fjärilar
 DAFA, en tidigare svensk statlig myndighet för administrativ databehandling, se Datamaskincentralen för administrativ databehandling

Geografi

Gambia 

 Daffa, ort i North Bank,

Kina 

 Dafa (socken i Kina, Guangxi), 
 Dafa (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar